Das Wort Spille bezeichnet:
eine Seil- oder Kettenzugvorrichtung, siehe Spill
als Pflanzenname die Convarietät Prunus insititia subsp. pomariorum, siehe Spilling.